Синяя линия — название линий (маршрутов) общественного транспорта в различных городах мира:

 Синяя линия (Вашингтонский метрополитен)
 Синяя Линия (Иокогама)
 Синяя линия (Лиссабонский метрополитен)
 Синяя линия (Бостон)
 Синяя линия (Миннеаполис)
 Синяя линия (Стокгольмский метрополитен)
 Синяя линия (Чикаго)

Линии, обозначенные на схемах синим цветом, нередко называются так неофициально:
 Арбатско-Покровская линия московского метрополитена (на схемах обозначается синим цветом и числом ).
 Московско-Петроградская линия петербургского метрополитена (также известная как Вторая, или синяя линия).